Stati Uniti d'America
Lockport –  città della Contea di Will, Illinois
Lockport – città della Parrocchia di Lafourche, Louisiana
Lockport – township della Contea di St. Joseph, Michigan
Lockport – capoluogo della Contea di Niagara, New York
Lockport – città (town) della Contea di Niagara, New York